Markel Susaeta (1987) – calciatore spagnolo
 Néstor Susaeta (1984) – calciatore spagnolo